Трофимково — название нескольких населённых пунктов:
 Трофимково — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Трофимково — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Трофимково — посёлок в Ярославле.